Tropisternus är ett släkte av skalbaggar. Tropisternus ingår i familjen palpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Palpbaggar
Tropisternus